Cantero ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Gómez Cantero (* 1956), spanischer Geistlicher, Bischof von Almería
 Castor Cantero (* 1918), paraguayischer Fußballspieler
 Ever Cantero (* 1985), paraguayischer Fußballspieler
 Jesus Cantero (* 1982), spanischer Tischtennisspieler
 José Luis Cantero (1937–2007), spanischer Sänger